El término La Piedad puede referirse:

Arte 
 a la Pietà, un tema artístico (la Virgen sostiene el cuerpo de Cristo):
 a la Piedad del Vaticano, una escultura de Miguel Ángel;
 a Piedad Rondanini, una escultura de Miguel Ángel;
 a La Piedad, una pintura de Sebastiano del Piombo, en Madrid;
 a La Piedad, un lienzo de José de Ribera, en Nápoles;

Lugares 

 a La Piedad, un municipio del estado de Michoacán, en México;
 a La Piedad de Cabadas ciudad en el estado de Michoacán, en México;

Fútbol 
 a los Reboceros de La Piedad, un equipo de fútbol de ese municipio.

Transporte 
 a La Piedad, una estación del Metrobús, en la Ciudad de México;

Personajes religiosos 
 a la Virgen de la Piedad o Nuestra Señora de los Dolores.

 Cine 
 a La piedad''', una película española dirigida por Eduardo Casanova.